A Dunaszerdahelyi járás (szlovákul Okres Dunajská Streda) Szlovákia Nagyszombati kerületének közigazgatási egysége.
Területe 1075 km², lakossága 116 492 (2011), székhelye Dunaszerdahely (Dunajská Streda). Lakosságának 74.98 százaléka, azaz  személy magyar nemzetiségű. Az egykori Pozsony vármegye keleti részét, délkeleten Komárom vármegye egy részét (Ekecs és Nagymegyer területét) és délen Győr vármegye egy részét (a Csilizköz 7 községét) foglalja magában.

A Dunaszerdahelyi járás települései

Jegyzetek

Források 
Eva Šabíková - Monika Horváthová 2016: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. Monument revue 5/1, 19-23.
Katarína Tánczosová 2016: Po stopách nazarenizmu a akademizmu na Žitnom ostrove. Monument revue 5/1, 2-7.
Binder Pál 1981: Rozšírenie a bionómia bociana bieleho (Ciconia ciconia) v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Časopis Stredoslovenskej zoologickej spoločnosti.

Dunaszerdahelyi járás